Nebulosa Occhio di Gatto - nebulosa planetaria
Occhio di gatto – tipo di quarzo simile all'Occhio di tigre
Occhio di gatto (Cat's Eye) –  romanzo di Margaret Atwood del 1988 
Occhio di gatto (Eye of Cat) – romanzo di Roger Zelazny del 1982, pubblicato in Italia anche come Il gatto con un occhio solo

Pagine correlate 
 Cat's Eye (disambigua)